Harvest peut faire référence à :

Toponymie

Harvest, ville en Alabama.
 Le Harvest Scene Pictograph,  pictogramme ancien dans le comté de Wayne, dans l'Utah.

Informatique 
  Harvest fut un projet d'outil de recherche de la DARPA.
 Harvest, éditeur spécialisé dans les logiciels d'aide à la décision financière, patrimoniale et fiscale.

Cinéma 
 , film autrichien de Géza von Bolváry, sorti en 1936 ;
 , titre original de Regain, film français de Marcel Pagnol, sorti en 1937 ;
 , film américain de Stuart Burkin, sorti en 1998 ;
 , film américain de David Marconi, sorti en 1992 ;
 , documentaire d', sorti en 2010 ;
 , film d'horreur américain de John McNaughton, sorti en 2013.
 , court métrage américain sorti en 1915 ;
 , court métrage documentaire américain de Carroll Ballard sorti en 1967 ;
 , court métrage britannique de Arnold Voysey sorti en 2018 ;

Télévision 

 , titre original de Bienvenue à Sunnydale partie 2,  épisode de la 1 saison de Buffy contre les vampires ;

 , titre original de L'Un pour l'autre,  épisode de la  saison de Les Experts () ;
 , titre original de Trafic d'organes,  épisode de la  saison de .

Jeu vidéo 

 The Harvest est un jeu de rôles d'action de science fiction sorti en 2010 et disponible en exclusivité Windows Phone 7.

Musique

Groupe 

 , groupe formé à Lindale (Texas) en 1977 ;
 , groupe féminin de J-pop.

Label 

 , label créé par EMI en 1969.

Album 

 , album d' (2005) ;
 , album de Boondox (2006) ;
 The Harvest, album de Tribal Seeds (2009) ;

 , album du groupe Dragon Ash (2003) ;
 , album de Neil Young (1972) ;
 , album de Richard Davis (1979) ;
 , album de Tokio (2006).

Chanson 
 Harvest, chanson du groupe Nightwish sur l'album Human. :II: Nature. (2020).
 Harvest, chanson de Neil Young sur l'album éponyme (1972).

Voir aussi 

 Harvest Moon